Родио́ла ро́зовая (золото́й ко́рень, ро́зовый ко́рень) () — многолетнее травянистое растение; вид рода Родиола семейства Толстянковые (Crassulaceae). Название «золотой корень» растение получило по корневищу, которое имеет цвет бронзы или старой позолоты с перламутровым блеском, на срезе пахнет розой.

Включено в Красную книгу Российской Федерации (категория 3; охраняется по всему ареалу, кроме Красноярского и Алтайского краёв, Магаданской области и Республики Тыва).

Распространение и среда обитания 
Произрастает в регионах с холодным и умеренным климатом, включая Северную Америку, Великобританию и Ирландию, на альпийских горных лугах (в Альпах, Пиренеях, Карпатах) и в Памире.

В России — на Алтае, Урале, в заполярных районах Якутии, в горных районах Восточной Сибири, Западной Сибири и Дальнего Востока, на побережье Белого и Баренцева морей.

Подвиды 

 Rhodiola rosea elongata (Ledeb.) H. Jacobsen

Ботаническое описание 
Многолетнее суккулентное двудомное травянистое растение с мощным горизонтальным корневищем и тонкими придаточными корнями.

Обычно у родиолы несколько прямостоячих не ветвистых стеблей (до 10—15 штук), высотой около 10—40 см, реже встречаются растения с одним стеблем.

Листья сидячие очерёдные, продолговато-яйцевидные, эллиптические или заострённые, цельнокрайные или пильчато-зубчатые в верхней части.

Соцветие щитковидное, многоцветковое, цветки жёлтые однополые, четырёх-, редко пятичленные.

Плоды — прямостоячие зеленоватые многолистовки.

Время цветения — июнь—июль, созревание плодов происходит в июле—августе. Размножение вегетативное и семенами.

Растение малотребовательно к теплу и свету, но требовательно к влаге и нуждается в обильном проточном увлажнении.

Биологически активные компоненты 
В подземной части родиолы розовой учёными найдено около 140 компонентов.

Корневища с корнями родиолы содержат:

 фенолы и их производные (в %): тирозол — 0,25, салидрозид — 0,51—1,39;
 ароматические соединения: розавин — 1—2,5 %, коричный спирт, розин, розарин;
 углеводы: глюкозу и фруктозу — 2,31, сахарозу — 0,53, седогептулозу;
 органические кислоты (щавелевую, яблочную, янтарную, лимонную) — 0,15;
 терпеноиды (розиридин, розиридол);
 эфирное масло — 0,8—0,9 (в его составе найдено около 86 компонентов, в том числе коричный альдегид, цитраль, фенилэтиловый спирт, 3-фенилэтилацетат, гераниол, геранил ацетат и др.);
 стероиды: р-ситостерин;
 фенолкарбоновые кислоты и их производные (галловая, метиловый эфир галловой кислоты);
 дубильные вещества — 15,9—20,25;
 флавоноиды (кемпферол, астрагалин, 7-рамнозид кемпферола, трицин, 5-глюкозид и 7-глюкозид трицина, родионин, родиозин, родиолин, ацетилродалгин, 8-метилгербацетин;
 антрахиноны;
 алкалоиды.

Обнаружены также микроэлементы (содержание в золе в %): марганец — до 0,8, серебро — 0,0002, цинк — 0,1, медь — 0,002 и др.

Эфирное масло состоит из основных классов химических веществ: монотерпеновых углеводородов (25,40 %), монотерпеновых спиртов (23,61 %) и алифатических спиртов с прямой цепью (37,54 %).

Химический состав эфирного масла из корневищ родиолы розовой, выращенной в разных странах, различается. Так, главным компонентом эфирного масла родиолы, выращенной в Болгарии, является гераниол и миртенол, в Китае — гераниол и октанол, а в Индии — фенилэтиловый спирт. Коричный спирт обнаружен только в образце из Болгарии. В родиоле розовой, выращенной за рубежом, содержится в несколько раз меньше эфирного масла, чем в золотом корне из России.

В надземной части найдены органические кислоты (щавелевая, яблочная, лимонная, янтарная), фенолы и их производные (салидрозид), фенолкарбоновые кислоты (галловая, кофейная), кумарины, дубильные вещества, флавоноиды (родионин, родионидин, родалин, родиолгин, родиолгидин).

В стеблях родиолы найдены госсипетин, родиолфлавонозид, галловая кислота, транс-р-гидроксикоричная кислота, p-тирозол.

Фармакологические свойства 
Спиртовой экстракт родиолы в научной медицине России применяют в качестве средства, стимулирующего центральную нервную систему, при астенических и неврастенических состояниях, повышенной утомляемости, пониженной работоспособности, в психиатрии, при функциональных заболеваниях нервной системы, в реабилитационном периоде после соматических и инфекционных заболеваний, а также у практически здоровых людей при пониженной работоспособности.

В опытах показано, что салидрозид является защитным средством эритроцитов человека от окислительного стресса и может быть хорошим адаптогеном для повышения сопротивляемости организма к стрессам и усталости. В эксперименте на мышах салидрозид предотвращает потери гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в условиях окислительного стресса. Салидрозид в опытах на мышах показывает гипогликемическую активность, нейропротекторное действие. Салидрозид подавляет опухолевые метастазы клеток лимфосаркомы человека и оказывает противовирусное действие в отношении вируса коксаки Б3. Салидрозид, розавин и розарин оказывают стимулирующее действие на центральную нервную систему.

Госсипетин и родиолфлавонозид из родиолы розовой, показывают антибактериальный эффект против золотистого стафилококка и активность против клеток рака предстательной железы. Экстракт корней, салидрозид и розавин показывают антимикробную активность против гонорейной палочки Neisseria gonorrhoeae.

Водно-спиртовой экстракт родиолы оказывает положительное действие для снижения привязанности к наркотическим средствам и снижает уязвимость организма к повторному их приёму, может быть очень эффективным природным средством для лечения опийной наркомании. Экстракт родиолы розовой показал положительную активность при лечении зависимости от курения. Экстракт родиолы и салидрозид оказывает лечебное противострессовое действие при переедании.

Экстракт родиолы розовой и салидрозид оказывает нейропротекторное действие. Прием экстракта родиолы снижает общий уровень тревожного состояния..Родиола розовая оказывает омолаживающий эффект на дрозофилу, замедляя старение насекомых, а её экстракт и салидрозид тормозит рост раковых клеток мочевого пузыря человека (Liu et al., 2012). Родиола розовая обладает различной фармакологической активностью антиоксидантной, антидепрессантной, противораковой и др.

Экстракт корней родиолы розовой оказывает противовоспалительное действие. (Pooja et al., 2009). Экстракт родиолы розовый, а также тирозол, салидрозид, розавин проявляют выраженное адаптогенное, противоальтеративное действие и повышают резистентность тканей различных органов к повреждению Препараты родиолы обладают адаптогенным эффектом, оказывая также нейропротекторное, кардиопротекторное, антидепрессивное, нейролептическое, ноотропное действие, они увеличивают продолжительность жизни и стимулируют деятельность центральной нервной системы.

Ряд клинических исследований показывают, что повторное введение препаратов родиолы розовой эффективно против усталости, она увеличивает умственную деятельность (в частности, способности к концентрации внимания у здоровых людей), и уменьшает беспокойство (страх) с синдромом усталости. Хорошие результаты получены при использовании родиолы у больных с лёгкой и умеренной депрессией и общей тревожности.Однократный приём экстракта родиолы оказывает сильное, не зависящее от дозы, адаптогенное и антистрессовое, нейролептическое, а также стимулирующее действие при остром стрессе, а приём экстракта в течение 6 недель, содержащего 3 % розавина и 1 % салидрозида эффективен и при хроническом стрессовом воздействии.

Препараты родиолы  (к ядовитым соединениям), антигипнозное и антинаркотическое действие, препятствуют развитию экспериментальных лейкоцитоза, гипер- и гипогликемии, повышают резистентность животных к инфекции. Экстракт родиолы, благодаря сочетанию психостимулирующих и адаптогенных свойств,  с наклонностью к астенизации (слабости) при работе, требующей повышенной умственной нагрузки. Астенизация проявлялась в снижении работоспособности, затруднении засыпания ночью и некоторой сонливости днём, плохом аппетите, раздражительности и головных болях.

, при приёме золотого корня снижается умственная утомляемость, исчезает вялость и дневная сонливость (без последующего нарушения ночного сна), чувство разбитости по утрам, улучшается умственная и физическая работоспособность, лучше концентрируется внимание, уменьшается или исчезает головная боль.

Таким образом, препараты родиолы показаны как стимулирующее средство переутомленным практически здоровым людям и больным с астеническими состояниями после соматических или инфекционных заболеваний; при функциональных заболеваниях нервной системы — различных формах неврозов (гипостеническая стадия неврастении, психастения), вегетативно-сосудистой дистонии, гипотонии, сексуальных расстройствах у мужчин типа импотенции.

Экстракт из корней и корневищ родиолы обладает выраженным стимулирующим свойством, существенно увеличивает объём динамической и статической работы. Особенно заметно повышение работоспособности при использовании препаратов родиолы на фоне утомления и при выполнении тяжёлой физической работы. При этом родиола нормализует обменные процессы, способствует экономическому расходованию энергетических ресурсов и быстрому их ресинтезу, улучшает энергетический обмен в мышцах и мозге за счёт более раннего использования в качестве субстратов окисления не только углеводов, но и жиров.

Подобно препаратам женьшеня экстракт родиолы розовой обладает адаптогенными свойствами, а также препятствует развитию у кроликов гипер- и гипогликемии, лейкоцитоза и лейкопении (Соколов, Замотаев, 1988). Экстракт родиолы в эксперименте  усиливает действие других цитостатиков, снижает уровень гипер- и гипогликемии, активизирует функцию щитовидной железы. Также применение экстракта и настойки родиолы розовой повышают устойчивость организма к инфекциям, рентгеновскому и ионизирующему облучению, токсическим химическим веществам (бензин, ацетон, этиловый спирт, хлорофос, медикаменты и др.).

В эксперименте введение крысам внутрь 1 мл/кг экстракта родиолы в течение 8 дней повышало в 4 раза ими продукцию β-эндорфина. Повышение продукции эндорфина может рассматриваться как один из механизмов стресс-защитного действия.

Розавин, розарии, розин, розиридин обладают свойствами, аналогичными салидрозиду.

Значение и применение 
В качестве лекарственного сырья используют корневища и корни родиолы розовой (). Заготовляют сырьё от конца цветения до полного созревания плодов: выкапывают, очищают от земли, промывают водой, освобождают от загнивших частей и режут на куски. Сушат в сушилках при 50—60 °С. Срок хранения сырья 3 года.

Хорошо поедается .

Ценится как лекарственное растение, адаптоген, мало в чём уступающее женьшеню. В медицине используется как надземная, так и подземная часть. Из надземных частей готовятся отвары и примочки, использующиеся при лечении трахомы. Кроме этого, корневища используют при лечении сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, кожных заболеваний, туберкулёза лёгких, переломов костей и многих других заболеваний, как жаропонижающее, общеукрепляющее.

Наружно применяется в виде примочек или мази для лечения ран, при конъюнктивитах, кожных сыпях, нарывах. Сок корневищ используют при желтухе и как раноочищающее.

Корневища и корни растения содержат тирозол, гликозид родиолозид, эфирные масла, дубильные вещества, антрагликозиды, яблочную, галловую, лимонную, янтарную, щавелевую кислоты, лактоны, стерины, флавонолы (гиперазид, кверцетин, изокверцетин, кемпферол), углеводы (в основном глюкозу и сахарозу), липиды.

В медицине 

Родиола розовая широко используется в народной медицине для лечения горной болезни и при кислородном голодании Подземная часть применяется в тибетской медицине при сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваниях. В народной медицине отвар, настойка корневищ употребляется при метро- и меноррагиях, диарее, лихорадках, головной боли, цинге, для снятия усталости и повышения работоспособности, при респираторных инфекциях, как диуретическое, при подагре, сахарном диабете, при анемии, туберкулёзе лёгких, болезнях печени, зубной боли, заболеваниях желудка, малярии, нервных болезнях, импотенции, упадке сил, переутомлении и как общеукрепляющее и тонизирующее средство.

Наружно (припарки, примочки из корневищ родиолы, её настоя и отвара) употребляют при конъюнктивитах, нарывах, кожных сыпях; для смазывания десен — при пиорее. Сок использовали как раноочищающее; пили его при желтухе, для обострения слуха.

В народной медицине Монголии родиола применяется при переломах костей, различных ранах, туберкулёзе лёгких, кожных заболеваниях, как жаропонижающее и общеукрепляющее. Скотоводы-араты варят корневища родиолы в воде или бульоне и дают истощенным и обессиленным животным.

На Алтае родиолу розовую применяют при нервных и желудочных заболеваниях, как тонизирующее, при надсаде, диабете, золотухе, обильных маточных кровотечениях и как противолихорадочное средство.

Экстракт из корней и корневищ родиолы в научной медицине России применяются при неврозах, гипотонии, шизофрении, при физическом и умственном переутомлении, вегетососудистой дистонии, при астенических состояниях после различных заболеваний. Препараты родиолы повышают умственную работоспособность, улучшают память, повышают сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям.

Родиола розовая положительно влияет на функции половых желез и детородных органов, соответственно может рекомендоваться при лечении олигоспермии, импотенции, позднего полового созревания, первичных и вторичных аменорей, дисменорей, аднексита, раннего климакса, фиброзно-кистозной мастопатии, поликистоза яичников. Препараты родиолы ускоряют процессы репарации (заживления) ран, травм, переломов костей, и поэтому рекомендуются для использования в пред- и послеоперационный период. Отвар и примочки из надземной части употребляют в народной медицине при трахоме.

В косметико-парфюмерных целях 
В клинических медицинских исследованиях на людях экстракт родиолы положительно воздействует на чувствительную и увядающую кожу, улучшая её общее состояние. Благодаря содержанию в корневищах с корнями ценных биологически активных веществ: розавина, тирозола, салидрозида, фитостеринов, флавоноидов, дубильных веществ, фенолкарбоновых кислот и их производных, эфирного масла, микроэлементов (марганца, серебра и др.), органических кислот (янтарной, яблочной и др.), экстракты из родиолы розовой оказывают многостороннее положительное воздействие на человека при использовании их в кремах.

Кремы с экстрактами родиолы розовой обладают выраженными стимулирующими и адаптогенными свойствами; они замедляют процессы старения, повышают сопротивляемость и устойчивость всего организма и кожного покрова к разнообразному комплексу внешних неблагоприятных факторов окружающей среды: патогенным микроорганизмам, рентгеновскому и ионизирующему облучению, токсическим химическим соединениям и др. Особенно эффективны кремы с золотым корнем при переутомлении, стрессе, наличии раздраженной, чувствительной и повреждённой кожи. В этом случае нормализуются обменные процессы, улучшается энергетический обмен в клетках, за счёт более раннего использования в качестве субстратов окисления не только углеводов, но и жиров, ускоряются процессы регенерации кожи; уменьшаются трансэпидермальные потери воды; повышаются барьерные (защитные) функции кожного покрова. В результате чего улучшается общее состояние кожи, замедляется её старение и кожа омолаживается, исчезает сухость, появляется чувство комфорта, снижается уровень депрессии.

В других целях 
Надземная часть употребляется в пищу, а также используется в салаты.

Интродукция 
С целью решения вопроса интродукции на склоне горы Сарлык и в окрестностях города Горно-Алтайска в 1970—1973 годах были заложены участки (плантации) по изучению условий произрастания родиолы розовой в культуре и естественных условиях. Опытами установлено, что в культуре происходит увеличение общей кустистости и размера ассимилирующих органов. Семенные растения увеличивают вес корневища почти в 20 раз, а способ размножения семенами под зиму оказался наиболее эффективным. Введение родиолы розовой в культуру имеет перспективу в использовании и сохранении этого растения.

Примечания

Литература 
 Атлас лекарственных растений России. Под ред Быкова В. А. М. 2006. 347 с.
 Барнаулов О. Д. Женьшень и другие адаптогены. (Лекции по фитотерапии). СПб. Изд-во «ЭЛБИ», 2001. 140 с.
 Барнаулов О. Д., А. Ю. Лимаренко, В. А. Куркин, Г. Г. Запесочная, А. Н. Щавлинский. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ *СОЕДИНЕНИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ВИДОВ RHODIOLA L Химико фармацевтический журнал , 1986, вып 11, стр.1107-1112
 Государственная Фармакопея СССР. XI изд., вып. 2. М., Медицина. 1990. ст. 75 «Корневища и корни родиолы розовой».
 
 
 
 
 
 Крылов Г. В., Травы жизни и их искатели.2-е доп.изд. Западно-Сиб.книж.изд-во, Новосибирск. 1972 449 с.
 Куркин В. А. Химическое изучение родиолы розовой (Rhodiola rosea L.) : Автореф. дис. канд. фармац.наук. М., 1985. 20 с.
 
 Куркин В. А., Запесочная Г. Г., Щавлинский А. Н. Флавоноиды надземной части Rhodiola rosea L/// Химия природных соединений, 1984. № 5, с 657—658
 
 Машковский М. Д., Лекарственные средства. Пособие для врачей, Том I изд14-е переработ, исправл/ и дополн. М., Новая Волна, 2000
 Минаева В. Г. Лекарственные растения Сибири.5-е изд. Перераб и допол. Наука, Новосибирск. 1991, 431 с.
 
 
 
 Соколов С. Я., Замотаев И. П. Справочник по лекарственным растениям. М.Медицина, 1988. 464 с
 Соколов С. Я., В. М. Ивашин, Г. Г. Запесочная, В. А. Куркин, А. Н. Щавлинский ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОТРОПНОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ *РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ Химико фармацевтический журнал, 1985, т. 19, вып11, стр.1367-1371
 
 Турова А. Д. Перспективные лекарственные растения по данным опыта народной медицины и экспедиций ВИЛР. Материалы Всесоюз. Науч.конф.:О расширении использования природных ресурсов лекарственных растений с учётом изучения опыта народной медицины. Тбилиси. 1971. с.46-51
 Хайдав Ц., Алтанчимэг Б., Варламова Т. С. Лекарственные растения в Монгольской медицине. Улан-Батор. Госиздательство. 1985.391 с.
 Цицилин А. Н. Русские лекарственные растения. М.Эксмо. 2010. 736 с.
 Шретер А. И. Лекарственная флора Советского Дальнего Востока. М.1975. 328 с.
 
 Bystritsky A, Kerwin L, Feusner LD. A pilot study of Rhodiola rosea (Rhodax) for generalized anxiety disorder (GAD). J Altern Complement Med 2008 Mar;14(2):175-80.
 Cifani C, Micioni Di B MV, Vitale G, Ruggieri V, Ciccocioppo R, Massi M. Effect of salidroside, active principle of Rhodiola rosea extract, on binge eating.Physiol Behav. 2010 Dec 2;101(5):555-562
 Cybulska P, Thakur SD, Foster BS, Scott IM, Leduc RI, Arnason JT, Dillon JA. Extracts of Canadian first nations medicinal plants, used as natural products, inhibit neisseria gonorrhoeae isolates with different antibiotic resistance profiles. Sex Transm Dis 2011 Jul;38(7):667-671.
 Diemant Gde C, Valazquez Pereda Mdel C, Eberlin S, Nogueira C, Werka RM, Queiroz ML. Neuroimmunomodulatory compound for sensitive skin care: in vitro and clinical assessment. J Cosmet Dermatol 2008 Jun;7(2):112-119.
 
 Jafari M, Felgner IS, Bussel II, Hutchili T, Khodayari B, Rose MR, Vince-Cruz C, Mueller LD. Rhodiola: a promising anti-aging Chinese herb. *Rejuvenation Res 2007 Dec;10(4):587-602.
 Li F, Tang X, Xiao F, Gong J, Peng Y, Meng X. Protective effect of salidroside from Rhodiolae Radix on diabetes-induced oxidative stress in mice. Molecules 2011 Dec 1;16(12):9912-9924
 Li X, Sipple J, Pang Q, Du W. Salidroside stimulates DNA repair enzyme Parp-1 activity in mouse HSC maintenance. Blood. 2012 May 3;119(18):4162-4173.
 Liu Z, Li X, Simoneau AR, Jafari M, Zi X. Rhodiola rosea extracts and salidroside decrease the growth of bladder cancer cell lines via inhibition of the mTOR pathway and induction of autophagy. Mol Carcinog 2012 Mar;51(3):257-267.
 Mattioli L, Funari C , Perfumi M.. Effects of Rhodiola rosea L. extract on behavioural and physiological alterations induced by chronic mild stress in female rats. J Psychopharmacol. 2009 Mar;23(2):130-142.
 Mattioli L, Perfumi M. Evaluation of Rhodiola rosea L. extract on affective and physical signs of nicotine withdrawal in mice. J Psychopharmacol 2011 Mar;25(3):402-410.
 Mattioli L, Titomanlio F, Perfumi M. Effects of a Rhodiola rosea L. extract on the acquisition, expression, extinction, and reinstatement of morphine-induced conditioned place preference in mice. Psychopharmacology (Berl). 2012 May;221(2):183-193
 
 Palumbo DR, Occhiuto F, Spadaro F, Circosta C. Rhodiola rosea Extract Protects Human Cortical Neurons against Glutamate and Hydrogen Peroxide-induced Cell Death Through Reduction in the Accumulation of Intracellular Calcium. Phytother Res 2012 Jun;26(6):878-883
 
 Perfumi M, Mattioli L. Adaptogenic and central nervous system effects of single doses of 3 % rosavin and 1 % salidroside Rhodiola rosea L. extract in mice. Phytother Res 2007 Jan;21(1):37-43.
 Pooja, Bawa AS, Khanum F. Anti-inflammatory activity of Rhodiola rosea--«a second-generation adaptogen». Phytother Res. 2009 Aug;23(8):1099-1102.
 Qian EW, Ge DT, Kong SK. Salidroside protects human erythrocytes against hydrogen peroxide-induced apoptosis. J Nat Prod 2012 Apr 27;75(4):531-537.
 
 Shi TY, Feng SF, Xing JH, Wu YM, Li XQ, Zhang N, Tian Z, Liu SB, Zhao MG. Neuroprotective effects of Salidroside and its analogue tyrosol galactoside against focal cerebral ischemia in vivo and H2O2-induced neurotoxicity in vitro. Neurotox Res. 2012 May;21(4):358-367.
 Sun C, Wang Z, Zheng Q, Zhang H Salidroside inhibits migration and invasion of human fibrosarcoma HT1080 cells. Phytomedicine 2012 Feb 15;19(3-4):355-363
 Wang H, Ding Y, Zhou J, Sun X, Wang S. The in vitro and in vivo antiviral effects of salidroside from Rhodiola rosea L. against coxsackievirus B3. Phytomedicine 2009 Mar;16(2-3):146-155.

Ссылки 

 
 

Толстянковые
Флора Евразии
Лекарственные растения
Общетонизирующие средства и адаптогены
Красная книга России
Красная книга Чукотского автономного округа
Кормовые растения северного оленя